Avondlied (scouting) - dagsluitingslied
 Abendlied (Rheinberger) - compositie van de Liechtensteins-Beierse componist Joseph Gabriel Rheinberger
 Fatimes aftensang (Deens voor "Fatima’s avondlied") - compositie van Niels Gade
 Der Mond ist aufgegangen (ook bekend als Abendlied), een Duits gedicht van Matthias Claudius
 Avondlied (Mussorgsky) - lied gecomponeerd door Modest Mussorgsky

Zie ook 
 Avond (lied), lied van Boudewijn de Groot.